Римские (папские) коллегии (, ) — национальные коллегии, создававшиеся в Риме по инициативе римских пап, кардиналов и епископов для повышения уровня образования национального католического духовенства других стран и народов, а также для работы на территории стран, находящихся под влиянием других вероисповеданий.

Список коллегий 
 , основана в 1399 году, затем разделена на две:
 Папская тевтонская коллегия Девы Марии делль Анима, расформирована в 1859 году;
 Тевтонская коллегия дель Кемпо Санто, основана в 1876 году;
 , основана в 1457 году;
 , основана в 1481 году;
 Папский германско-венгерский коллегиум, основан в 1552 году;
 , основана в 1565 году;
 Папская греческая коллегия святого Афанасия, основана в 1576 году;
 , основана в 1579 году;
 Маронитская коллегия, основана в 1584 году;
 , основана в 1600 году;
 , основана в 1622 году;
 , основана в 1628 году;
 Папская Церковная академия, основана в 1701 году;
 , основана в 1854 году;
 , основана в 1844 году;
 , основана в 1852 году;
 , основана в 1853 году;
 , основана в 1857 году;
 Папский Североамериканский колледж, основан в 1859 году;
 Польская коллегия, основана в 1866 году;
 , основана в 1883 году;
 , основана в 1884 году;
 Испанская коллегия, основана в 1892 году;
 Collegio Apostolico Leoniano, основана в 1897 году;
 Папская украинская коллегия святого Иосафата, основана в 1897 году;
 Папская хорватская коллегия святого Иеронима, основана в 1901 году;
 Португальская коллегия, основана в 1901 году;
 , основана в 1913 году;
 Руссикум, основан в 1929 году;
 Канадская коллегия, основана в 1932 году;
 Бразильская коллегия Пия, основана в 1934 году;
 , основана в 1961 году;
 Мексиканская коллегия, основана в 1967 году;
 , основана в 1986 году;

Примечания